Александровский (в 1925 — между 1943 и 1966; и в 1990-х — Конгрессовский) се́льский сове́т до 17 июля 2020 года входил в состав Золочевского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился с 1925 по 2020 год в селе Александровка (Конгрессовка).

Сельсовет назывался с 1921 по 1925 Иванковским, с 1925 по послевоенное время — Конгрессовским, затем до начала 1990-х — Александровским, с начала 1990-х по 2000-е — Конгрессовским, с 2000-х по 2020 — Александровским.

История 
 1921 — дата образования Иванковского (Ивашко́вского) сельского Совета депутатов трудящихся в составе Лютовской волости Богодуховского уезда Харьковской губернии Украинской Советской Социалистической Республики как Иванковского (Ивашко́вского) в фактически составляющем с Александровкой одно целое селе Ивашки́ (ранее - Иванки).
 С марта 1923 года — в составе Зо́лочевского района Богоду́ховского о́круга (затем Ахты́рского о́круга), с 1932 — Харьковской области УССР.
 До 1925 года центром сельсовета были Ивашки (они же Иванки), затем до 2020 года входившие в Одноробовский поссовет.
 В 1925 сельсовет был переведён из Ивашков в Конгрессовку, входившую в Золочевский район, Богодуховский (затем Ахтырский) округ УССР.
 Во время Великой Отечественной войны с самого конца октября 1941 по начало февраля 1943 и со второй половины марта по пятое-шестое августа 1943 года территория сельсовета находилось под оккупацией вермахтом нацистской Германии, во время которой Конгрессовский сахарный завод, местные колхозы, множество жилых домов были разрушены, а в средней школе устроена немецкая конюшня, а 85 (по другим данным, более ста) жителей села вывезены на работы в нацистскую Германию.
 Территория сельского совета окончательно освобождена от гитлеровских войск после победы РККА в Курской битве во время Белгородско-Харьковской наступательной операции при охвате советскими войсками Грайворона 5-6 августа 1943 года.
 В начале 1990-х совет назывался «Сельский Совет народных депутатов».
 В самом начале 1990-х годов село опять стало Конгрессовкой.
 В 2000-х годах (до 2009) село снова становится Александровкой.
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной «реформы» по новому делению Харьковской области данный Александровский сельский совет вместе с Золочевским районом был упразднён; входящие в него населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Богодуховского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 99 лет, из них 95 — с центром в Конгрессовке (Александровке).

Общие сведения 
 Территория: 33,62 км²
 Население: 2 177 человек (по состоянию на 2001 год).
 В 2000-х - 2020 годах в состав совета входили 16 депутатов и глава (голова).
 По территории сельсовета протекает река Грайворонка.

Населённые пункты совета 
В состав сельсовета входили до 2020 года следующие населённые пункты:
 село Александровка
 село Завадское
 село Скорики
 село Тимофеевка
 село Широкий Яр
ранее входили следующие населённые пункты
 Ивашки (ранее Иванки) — переданы до 1966 в Одноробовский первый сельсовет;
 Тарасовка — ныне не существует; упразднённый во времена СССР между 1967 и 1976 годами населённый пункт.

Председатели сельсовета 
 Первым председателем сельского Совета был Безматьев Семён Иванович (в 1925?)
После Великой Отечественной войны председателями сельского Совета депутатов трудящихся были:

 Олексенко Т. П.
 Борщенко М.А
 Тетерятченко А. А.
 Талызин Д. Г.
 Задворник Е. П.
 Михайлов А. Г.
 Крахмаль Н. Г.
 Геращенко Н. (в 1983)

Главы последних лет 

Прим.: таблица по данным Верховной Рады

Адрес сельсовета 
 62214, Харковская область, Золочевский район, село Александровка, ул. Центральная, дом 43.

См. также 
 Ивашковский сельсовет (Харьковская область)
 Лютовская волость

Примечания 

Местные советы (Золочевский район)